Osoby o tym nazwisku:
 Eli Urbanová – czeska esperantystka, poetka
 Marta Urbanová – czechosłowacka hokeistka na trawie, olimpijka
 Svatava Urbanová – czeska krytyk literacka, historyk i teoretyk literatury